Augusta Krystyna Fryderyka (ur. 1 maja 1780 w Poczdamie; zm. 19 lutego 1841 w Kassel), księżniczka pruska.

Życiorys 
Augusta była córką Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna, króla Prus i królowej Fryderyki Luizy Hessen-Darmstadt.

13 lutego 1797 w Berlinie poślubiła księcia Wilhelma Hessen-Kassel (1777–1847), najstarszego syna landgrafa Wilhelma IX von Hessen-Kassel. W 1803 ziemie jej teścia zyskały status elektoratu, a w 1821 jej mąż po śmierci swojego ojca został drugim elektorem Hessen-Kassel.

Dzieci 
 Wilhelm Fryderyk Karol Ludwik (1798–1802)
 Karolina (1799–1854)
 Luisa Fryderyka (1801–1803)
 Fryderyk Wilhelm (1802–1875)
 Maria Fryderyka Krystyna (1804–1888)
 Ferdynand (ur. i zm. 1806)

Hohenzollernowie
Urodzeni w 1780
Zmarli w 1841
Żony władców
Ludzie urodzeni w Poczdamie